Definizione – l'associazione di una parola e del suo significato.
Definizione – nelle arti grafiche, termine riferito alla qualità di un'immagine, misurabile anche in termini di numero di pixel rapportati alla dimensione
Definizione – nell'acustica, termine riferito alla qualità del suono, misurabile nel caso di registrazione digitale, anche in termini di numero di campioni rapportati all'unità di tempo
Definizione – in informatica, una dichiarazione e, a volte, un'inizializzazione, ad esempio di una variabile, di una procedura, di un oggetto. In questo caso, la definizione e l'inizializzazione sono tutt'uno
 Definizione – in un programma, un file dove sono contenute informazioni utilizzate dallo stesso programma per operare. Per esempio le definizioni di un antivirus sono le istruzioni per riconoscere i virus

Pagine correlate 
Definizione dogmatica
Definizione esplicita

Altri progetti